Hebe – planetoida o numerze katalogowym 6
 Hebe – w mitologii greckiej bogini i uosobienie młodości
 hebe (Hebe) – rodzaj roślin z rodziny trędownikowatych
  – nazwa pięciu okrętów Royal Navy
 Hebe – sieć sklepów drogeryjnych